Adds ist Namensbestandteil folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:
 Adds Branch, Illinois
 Adds Brook, Connecticut
 Adds Creek, Arkansas
 Adds Run, West Virginia

AD DS steht für:
 Active Directory Domain Services

Siehe auch:
 ADS

Abkürzung